Nguyễn An Ninh, een phường in Vietnam
Nguyen An Ninh (schrijver), een Vietnamees schrijver en activist